Gneu Servili Cepió (cònsol 253 aC) 
 Gneu Servili Cepió (cònsol 203 aC) 
 Gneu Servili Cepió (cònsol 169 aC) 
 Gneu Servili Cepió (cònsol 141 aC) 
 Gneu Servili Cepió (cònsol 141 aC)